Francja:
 Haut-Bocage – gmina
 Haut-Clocher – gmina
 Haut-de-Bosdarros – gmina
 Haut-Lieu – gmina
 Haut-Mauco – gmina
 Haut-Médoc – region
 Haut Valromey – gmina

Kamerun:
 Haut-Nkam – departament
 Haut-Nyong – departament

Republika Środkowoafrykańska:
 Haut-Mbomou – prefektura

Szwajcaria:
 Haut-Intyamon – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Osoby:
 August Haut – niemiecki polityk

Inne:
 Haut Folin – szczyt górski we Francji
 Haut-Kœnigsbourg – zamek
 Die Haut – niemiecki zespół muzyczny

Zobacz też:
 Aizecourt-le-Haut
 Arblade-le-Haut
 Auxelles-Haut
 Bassignac-le-Haut
 Blaisy-Haut
 Bourbach-le-Haut
 Burnhaupt-le-Haut
 Castanet-le-Haut
 Champ-Haut
 Chef-Haut
 Clavans-en-Haut-Oisans
 Coiffy-le-Haut
 Colmier-le-Haut
 Colpach-Haut
 Ferrières-Haut-Clocher
 Fexhe-le-Haut-Clocher
 Foncine-le-Haut
 Gare de Hombourg-Haut
 Hadancourt-le-Haut-Clocher
 Hagenthal-le-Haut
 Haute
 Hauth
 Hautt
 Hombourg-Haut
 Hout
 Isle au Haut
 Kafr Haut
 Kaplica Notre Dame du Haut
 Le Haut
 Livinhac-le-Haut
 Lys-Haut-Layon
 Magstatt-le-Haut
 Mercy-le-Haut
 Michelbach-le-Haut
 Montmartin-le-Haut
 Morlhon-le-Haut
 Muespach-le-Haut
 Pays-d’en-Haut
 Quœux-Haut-Maînil
 Ranspach-le-Haut
 Rumersheim-le-Haut
 Sennevoy-le-Haut
 Seppois-le-Haut
 Soppe-le-Haut
 Soultz-Haut-Rhin
 Spechbach-le-Haut
 Steinbrunn-le-Haut
 Tart-le-Haut
 Terre-de-Haut
 Traubach-le-Haut
 Vaudeville-le-Haut
 Vaulnaveys-le-Haut
 Verseilles-le-Haut
 Vouthon-Haut
 Wormeldange-Haut